Йёнсен — скандинавская фамилия. Известные носители:

 Йёнсен, Пол Фредерик (1898—1970) — фарерский поэт и писатель.
 Йёнсен, Фримод (1915—1997) — фарерский живописец.
 Йёнсен, Фритьоф (1920—1988) — фарерский скульптор.

См. также 
 Йенсен